Schierenberg bezeichnet

 einen deutschen Familiennamen, siehe Schierenberg (Familienname)
 ein denkmalgeschütztes Haus in der Kölner Altstadt, Haus Schierenberg
 eine Erhebung bei Schlangen-Kohlstädt im Teutoburger Wald, siehe Schierenberg (Teutoburger Wald)
 eine Erhebung im Landkreis Hildesheim, Hildesheimer Wald